Брезици (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Брезицах проживало 621 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1 (0,16 %);
 хорваты — 604 (97,26 %);
 югославы — 5 (0,8 %);
 мусульмане — 0;
 другие — 11 (1,77 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской